Елвін і бурундуки (мультсеріал 2015) — мультсеріал створений у Франції для каналу M6 про трьох братів Елвіна, Теодора і Саймона, також відомих по фільму Елвін та бурундуки. В Україні мультсеріал транслюється з 25 вересня 2016 року.

Огляд серіалу

Список серій

1 сезон (2015 — 2016) 

Списки епізодів мультсеріалів